Jonas Olsson (né en 1980), cycliste suédois
  (né en 1970), footballeur suédois
 Jonas Olsson (né en 1983), footballeur suédois